Gouvernement Gizenga I
 Gouvernement Gizenga II